Krömer ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Krömer (1890–1944), deutscher Lagerapotheker im KZ Auschwitz und Nationalsozialist
 Bernd Krömer (* 1955), deutscher Politiker (CDU)
 Dietfried Krömer (1938–2006), deutscher Altphilologe
 Eckart Krömer (1925–2013), deutscher Wirtschaftsjurist und Kirchenfunktionär
 Friedrich Krömer (1857–1938), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Joseph Krömer (1815–1880), deutscher Lehrer und Autor
 Kurt Krömer (* 1974; bürgerlich Alexander Bojcan), deutscher Kabarettist und Schauspieler
 Michael Krömer (* 20. Jh.), deutscher Polizeibeamter
 Michaela Krömer (*?), österreichische Rechtsanwältin, Klimaaktivistin, Trägerin des Menschenrechtspreises der Liga für Menschenrechte
 Philip Krömer (* 1988), deutscher Autor
 Wilhelm Krömer (1939–2017), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Wolfram Krömer (* 1935), deutscher Romanist und Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Kroemer